HMS Quail je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Quail (1895) 
 HMS Quail (G45)

Quail